Ку́риця — застаріле і діалектне слово, що означає «курка».
 Ку́риця — елемент конструкції одного з типів традиційного даху на російських рублених хатах.

Топонім 

 Куриця — село, Курський район, Курська область.
 Куриця — річка в міському окрузі Красногорськ, ліва притока річки Москва.

 Куриця — річка в Сумській області, ліва притока Терна.

Див. також 
 Велика Куриця — річка в Курській області, права притока Сейму.

Примітки